Hoti är ett ursprungligen albanskt efternamn som genom invandring är etablerat i Sverige. Den 31 december 2021 var 352 personer med efternamnet Hoti folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Hoti
 Avdullah Hoti (född 1976), kosovoalbansk politiker, premiärminister
 Blerta Hoti (född 1986), svensk politiker, socialdemokrat
 Fortesa Hoti – flera personer
 Fortesa Hoti (skådespelare) (född 1988), svensk skådespelare
 Fortesa Hoti (sångare) (född 1991), schweizisk-albansk sångerska
 Ukshin Hoti (1943–1999), kosovoalbansk forskare och politiker

Källor

Albanska efternamn
Svenska efternamn